III Cuerpo de Ejército es el nombre de diferentes grupos militares:
 III Cuerpo de Ejército del Heer (ejército de tierra alemán) en la Segunda Guerra Mundial.
 III Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino.
 III Cuerpo de Ejército del Ejército Popular de la República en la guerra civil española.
 III Cuerpo de Ejército del Ejército Paraguayo.